Эдит Бюльбринг — британская исследовательница немецкого происхождения в области физиологии и фармакологии гладких мышц, одна из первых женщин-членов Лондонского королевского общества.

Биография 
Родилась и выросла в Германии. Отец, Карл Бюльбринг, был профессором английской филологии в Боннском университете. Мать, Гортензия Леонора Кан, происходила из богатой семьи еврейских банкиров из Гааги. Ее дядя Йозеф Исраелс был известным нидерландским художником. Кроме нее, в семье было еще 3 старших ребёнка.

Училась на медицинском факультете Боннского университета, который закончила в 1928 году. В дальнейшем работала врачом, а в 1929 пошла работать волонтером в лабораторию фармаколога Пауля Тренделенбурга. В 1931 году ее руководитель умер от туберкулеза, поэтому она переехала в Иену, где работала врачом. Впоследствии она устроилась в лабораторию иммунолога Ульриха Фридеманна в Берлинском университете. В начале 1933 года, когда из университета выгнали всех евреев, Бюльбринг удалось сохранить пост, поскольку она была еврейкой только со стороны матери, однако вскоре сократили и ее. В сентябре 1933 года она вместе с сестрой Мауд и двумя друзьями переехала в Лондон. Вскоре по рекомендации знакомого физиолога Генри Дейла ей удалось поступить в лабораторию под руководством Джошуа Берна.

С 1953 до 1971 года возглавляла лабораторию физиологии гладких мышц в Оксфордском университете. В 1956 году Эдит Бюльюринг стала второй в истории женщиной- членом Лондонского королевского общества.

Эдит Бюльбринг умерла в 1990 году после нескольких операций.

Вклад 
Бюльбринг была пионеркой в исследовании физиологии и фармакологии гладких мышц.

Она сотрудничала со многими известными физиологами. В частности она училась и дружила с Мартой Фогт, работала вместе с Михаилом Шубой.

Примечания 

Физиологи Великобритании
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии